

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Szlachecka – część Uników Poduchowny w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Złoczew 
 Szlachecka – część wsi Grębów w woj. podkarpackim, w pow. tarnobrzeskim, w gminie Grębów